Dit is een (onvolledige) lijst van Nigeriaanse voetbalsters die onder contract staan of stonden bij een buitenlandse voetbalclub.

A
Charity Adule
Rasheedat Ajibade
Mercy Akide
Aladi Ayegba
Halimatu Ayinde

C
Rita Chikwelu
Ogonna Chukwudi
Josephine Chukwunonye

D
Precious Dede
Courtney Dike

E
Ngozi Ebere
Onome Ebi
Peace Efih

G
Patricia George

I
Chi-Chi Igbo
Chinwendu Ihezuo
Faith Ikidi
Anam Imo

J
Ulunma Jerome

K
Uchenna Kanu

M
Stella Mbachu
Faith Michael
Sarah Michael
Maureen Mmadu

N
Perpetua Nkwocha
Chiamaka Nnadozie
Evelyn Nwabuoku

O
Osinachi Ohale
Chidinma Okeke
Ngozi Okobi
Nkiru Okosieme
Desire Oparanozie
Francisca Ordega
Ebere Orji
Asisat Oshoala

P
Toni Payne

S
Rafiat Sule
Esther Sunday
Uchechi Sunday

U
Christy Ucheibe
Chinaza Uchendu
Ini-Abasi Umotong
Helen Ukaonu
Cynthia Uwak

Y
Ayisat Yusuf

Nigeriaanse 

Voetbalsters